Ноздри́н — русская фамилия. Известные носители:

 Ноздрин, Авенир Евстигнеевич (1862—1938) — русский революционер, поэт и журналист.
 Ноздрин, Александр Сергеевич (1904—2007) — советский и российский писатель.
 Ноздрин, Валерий Анатольевич (род. 1971) — советский и российский футболист.
 Ноздрин, Виктор Александрович (род. 1951) — советский футболист; российский тренер.
 Ноздрин, Владимир Иванович (род. 1947) — российский учёный-гистолог.
 Илий (Ноздрин) (в миру Алексей Афанасьевич; род. 1932) — схиархимандрит, священнослужитель Русской православной церкви.

См. также 
 Ноздрин-Плотницкие — потомственный шляхетский дворянский род
 Ноздрино
 Ноздринка